Hippolyte  – genere di gamberi appartenenti alla famiglia Hippolytidae
 Hyppolite  – album di Marlene Dietrich
 Hippolyte Rocks  – isola dell'Australia
 Ivan Hippolyte  – artista marziale olandese
 Ippolita (Hippolyta) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ippolita (Hippolyta) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Hippolyte  – variante del nome proprio di persona Ippolito.

Pagine correlate 
Hyppolite
Ippolita (disambigua)
Ippolito
Saint-Hippolyte